Formel E steht für:

 FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, eine Rennserie für Formelfahrzeuge mit Elektroantrieb
 Formel E (Volkswagen), eine Modellbezeichnung bei Volkswagen und der Volkswagen-Tochter Audi
 Formel E (Motorkarts), eine Rennserie für Motorkarts